Чемпионат Соломоновых Островов по футболу или Телеком С-Лига () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Соломоновых Островов, разыгрываемый с 2003 года. Лига была создана под эгидой местной федерации футбола Соломоновых Островов, которая была создана в 1979 году.

Система чемпионата 
Десять клубов в чемпионате проводят между собой матчи, дома и на выезде. Победитель завоёвывает место в Лиге чемпионов ОФК, команда занявшая последнее место выбывает в Первый дивизион.

История 
В сезоне 2003 состоялся первый розыгрыш чемпионата Соломоновых Островов по футболу, победителем которого стал клуб «Колоале». Первым участником Лиги чемпионов ОФК от имени Соломоновых Островов стал чемпион сезона 2005/06 «Марист Файр».

Клубы в сезон 2015/16

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Достижения по клубам

Примечания

Ссылки 

Футбол на Соломоновых Островах
Соломоновы Острова